Hammerbox (band), een Amerikaanse grungeband
 Hammerbox (album), het debuutalbum van deze band